De Zwitserse voetbalbeker 1990/91 (Duits: Schweizer Cup 1990/91) was de 66ste editie van dit Zwitserse voetbalbekertoernooi. Het begon op 11 augustus 1990 en eindigde met de finale op 20 mei 1991 in het Wankdorf Stadion in Bern. FC Sion won de beker voor de zesde keer in de clubgeschiedenis door BSC Young Boys in de finale met 3-2 te verslaan.

Schema

Finale

Zie ook
Zwitsers voetbalkampioenschap 1990/91
Zwitsers voetbalelftal in 1990
Zwitsers voetbalelftal in 1991

1991
Bekervoetbal 1990/91